Plaats in Indonesië
 Kedungasem (Sumber), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Kedungasem (Wonoasih), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java